Fauno Barberini, scultura greca in marmo, custodita alla gliptoteca di Monaco
Satiro ebbro, scultura romana in bronzo, custodita al Museo Archeologico di Napoli